Grigori Edouardovitch Zenger (en russe Григо́рий Эдуа́рдович Зе́нгер), né en 1853 et décédé en 1919, est un homme politique russe qui fut ministre de l'Instruction publique du  au .

Carrière

Publications 
1882 — «Дополнительные разъяснения спорных текстов Горация» [Explications complémentaires des textes polémiques d'Horace], Kiev. 
1886 — «Критический комментарий к некоторым спорным текстам Горация» [Commentaire critique à propos de quelques textes polémiques d'Horace], Varsovie (2е éd. en 1894). 
1886 — «Филологические заметки» [Remarques philologiques], Saint-Pétersbourg. 
1886—1893 — «Заметки к латинским текстам» [Remarques à propos de textes latins] / «Варшавские Университетские Известия» [Les Nouvelles universitaires varsoviennes], vol. 1-10). 
1889 — «Еврейский вопрос в древнем Риме» [La Question juive dans la Rome antique], Varsovie. 
1903 — «Заметки к Этне и Стациевым Сильвам» [Notices sur l'Etna et les Silves de Stace / «Журнал Министерства народного просвещения» [Journal du ministère de l'Instruction publique]  
1904 — «Метрические переложения на латинский язык» [Transcriptions métriques en latin], Saint-Pétersbourg. 
1905 — «Заметки к описаниям Петроковского избирательного сейма 1492 г.» [Notices sur la description de l'élection du parlement de Piotrkow en 1492] / «Сборник в честь В. И. Ламанского» [Recueil en l'honneur de V. I. Lamanski], Saint-Pétersbourg. 
1906 — «Заметки к текстам Сенеки» [Notices à propos des textes de Sénèque], Kiev. 
1909 — «Критические заметки о некоторых римских и средневековых текстах» [Notices critiques à propos de textes romains et médiévaux], Saint-Pétersbourg. 
1912 — «Заметки к латинским текстам» [Notices à propos de textes latins''], Odessa.

Liens internes 
 Nicolas II de Russie

Liens externes 

Ministre de l'Instruction publique de Russie
Philologue de l'Empire russe
Philologue russe
Latiniste de l'Empire russe
Latiniste russe
Naissance en mars 1853
Décès en juillet 1919
Décès à 66 ans
Naissance dans le gouvernement de Novgorod
Décès à Saint-Pétersbourg